La Foire de Saint-Mathieu peut désigner :
 Foire de Saint-Mathieu à Viseu, au nord du Portugal.
  à Elvas, au sud du Portugal.